Kalter Gang steht für:

 Kalter Gang, Quelllauf der Piesting in Niederösterreich
 Kalter Gang (Fluss), Grundwasserfluss im Industrieviertel, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kalter Bach
 Kalter Graben
 Kalter Grund
 Kaltes Wasser